Prima (latinsky prima = první, německy prima = fajn, super, španělsky prima = příbuzná, sestřenice, italsky prima = nejdříve, premiéra) může být:

 prima (hudba) – jeden z hudebních intervalů
 prima volta – hudební pasáž (první provedení), výraz je původem italské sousloví ve významu "poprvé".
 FTV Prima – česká mediální společnost, provozující televizní stanice Prima
Prima (televizní stanice) – česká soukromá televizní stanice, vysílající z Prahy (multiplex 2)
 Prima Cool – druhý program FTV Prima (multiplex 2)
 Prima Love (původně Prima Klub) – třetí program FTV Prima vysílaný v multiplexu 3
 Prima Zoom – čtvrtý televizní kanál společnosti FTV Prima vysílaný v multiplexu 3
 Prima Max – pátý televizní kanál společnosti FTV Prima vysílaný v multiplexu 3
 Prima Comedy Central – šestý televizní kanál společnosti FTV Prima vysílaný v multiplexu 3
 Prima Krimi – sedmý televizní kanál společnosti FTV Prima vysílaný v multiplexu 3
Prima Plus – televizní kanál, který je vysílán na Slovensku
 Prima (cigarety) – značka cigaret rozšířená v zemích SNS
 Prima – odrůda jabloně
 prima (modlitba) – modlitba breviáře určená pro dobu po východu slunce
 označení prvního ročníku víceletého gymnázia (osmiletá gymnázia – 6. třída ZŠ, šestiletá gymnázia – 8. třída základní školy)
 Prima (zmrzlina) - značka zmrzlin firmy bidfood.

příjmení osob
 Diane di Prima (1934) – americká beatnická básnířka
 Louis Prima (1910–1978) – americký zpěvák a herec

Externí odkazy